Impulssatz bezeichnet
 in der Physik (überwiegend) den Impulserhaltungssatz
 in der Technischen Mechanik das Zweite Newtonsche Gesetz